Powiat średzki is de Poolse naam voor de volgende districten:

 Środa Śląska (district), in de provincie Neder-Silezië
 Środa Wielkopolska (district), in de provincie Groot-Polen